Фонфрия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 132,37 км². Население — 923 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Покровителями города считаются святой Антонио и святая Мария Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы